Пациент (II или IV век) — четвёртый епископ Меца, святой. Дни памяти — 8 января и 15 ноября.

Святой Пациент Грек (Patient le grec) встал во главе Мецской епархии после святого Феликса I Мецского. По одному из преданий, святой Пациент был учеником святого апостола  и евангелиста Иоанна Богослова и стал служить Господу, начиная с  157 года . Согласно другим данным, он жил в IV веке. 

Святой Пациент основал храм святого Иоанна Крестителя там, где ныне находится Мецский монастырь святого Арнульда (abbaye Saint-Arnould). По преданию, он там и был погребён. В 1193 году его мощи были обретены и положены в раку неподалёку от алтаря.  . Там они оставались до французской революции .

В труде Gesta episcoporum Mettensium, написанном Павлом Диаконом (Paul Diacre) около 784 года, упоминается только имя святого Пациента, в то время как святые Селест Мецский и Феликс I Мецский описаны только как действующие лица жития святого Климента Мецского.

Ссылки 
 Patient de Metz sur Saarländische Biografien
 Mission historique française en Allemagne 
 St Patiens
 Forum Orthodoxe francophone

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Святые Лотарингии
Епископы Меца
Католические святые